Голубовка () — село,
Криничеватский сельский совет,
Никопольский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1222982803. Население по переписи 2001 года составляло 37 человек.

Географическое положение 
Село Голубовка находится на расстоянии в 0,5 км от села Зелёное и в 1,5 км от села Долговка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходят автомобильные дороги  и .

Примечания